Костел Божого тіла, Львів
 Костел Божого тіла, Несвіж
 Костел Божого тіла, Початки
 Костел Божого тіла, Ярослав